Het wereldkampioenschap superbike van Monza 1990 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 7 oktober 1990 op het Autodromo Nazionale Monza nabij Monza, Italië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Monza